India
Kursath – città del distretto di Hardoi, Uttar Pradesh
Kursath – città del distretto di Unnao, Uttar Pradesh